Bernardo O'Higgins, een Chileens militair
 O'Higgins (departement), een departement van de Argentijnse provincie Chaco
 Libertador General Bernardo O'Higgins, een regio van Chili
 O'Higgins (gemeente), een gemeente in de Chileense regio Aysén
 O'Higginsmeer/San Martínmeer, een meer op de grens van Chili en Argentinië
 CD O'Higgins, een Chileense voetbalclub